Neleucania är ett släkte av fjärilar. Neleucania ingår i familjen nattflyn. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nattflyn
Neleucania